Poison (veleno in francese e inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Poison – film del 1915 diretto da Tom Moore
 Poison – film del 1924 diretto da James Chapin
 Poison – film del 1991 diretto da Todd Haynes

Letteratura 
 Veleno (Poison) – romanzo di Chris Wooding
 Veleno per l'87º Distretto (Poison) – romanzo di Ed McBain del 1987

Musica 
 Poison – gruppo musicale hair metal statunitense
 Poison – singolo di Alice Cooper del 1989, dall'album Trash
 Poison – album dei Bell Biv DeVoe del 1990
 Poison – singolo dei Bell Biv DeVoe del 1990, dall'album omonimo
 Poison – singolo dei The Prodigy del 1995, dall'album Music for the Jilted Generation
 Poison – singolo delle Bardot del 2001, dall'album Bardot
 Poison – singolo dei Groove Coverage del 2003
 Poison – singolo di Tarja Turunen del 2007, dall'album My Winter Storm
 Poison – singolo di Nicole Scherzinger del 2010
 Poison – EP delle Secret del 2012
 Poison – singolo di Rita Ora del 2015
 Poison  – album di Swizz Beatz del 2018

Televisione 
 Madre controllo (Poison) – episodio della prima stagione di Dr. House - Medical Division
 L'angelo della morte (Poison) – episodio della prima stagione di Law & Order: Criminal Intent

Altro 
 Poison – personaggio videoludico comparso in Final Fight e altri videogiochi
 Poison – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Poison – famoso profumo della maison francese Dior

Pagine correlate 
 Veleno (disambigua)